Шалфей раскрытый () — многолетнее растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Встречается на Балканском полуострове, в Малой Азии и на Кавказе.

Растёт по известковым каменистым склонам.

Ботаническое описание 
Растение высотой 25—60 см.

Стебель одиночный, прямой, простой, безлистный или с одной—двумя парами сильно видоизменнёных листьев.

Листья все прикорневые, длиной 7—11 см, шириной 5—7 см, перисто-рассечённые, тупые, при основании округлые, морщинистые, с длинными, превосходящими пластинку черешками; стеблевых листьев нет или они в виде пары мелких яйцевидных или ланцетных, цельных, тупых, округлённых при основании листьев; прицветные листья яйцевидные, сидячие, заострённые.

Соцветие простое или ветвистое, с одной-двумя парами длинных ветвей, с 5—10 расставленными 4—6-цветковыми ложными мутовками; чашечка длиной 12 мм; венчик ярко-синий, длиной 3,5—4,5 см.

Орешки эллиптические, трёхгранные, длиной 3,5 мм, тёмно-коричневые.

Классификация

Таксономия 
Вид Шалфей раскрытый входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Яснотковые
Флора Балканского полуострова
Флора Малой Азии
Флора Кавказа